Шохрат Курбанов (; 27 марта 1971) — бывший туркменский боксёр-любитель, ныне заслуженный тренер Туркмении. Председатель Национального Центра бокса и генеральный секретарь Федерации бокса Туркмении.
Мастер спорта международного класса по боксу. Воспитанник заслуженного тренера Туркмении Байрама Бурказова.

Был удостоен чести нести флаг Туркмении на открытии летних Олимпийских игр в Афинах.

Спортивные достижения и бои 
Участник Летних Олимпийских Игр по боксу 1996 в Атланте, США, (до 71 кг).
Победитель международного турнира в Индии, бронзовый призёр «Кубка Президента» в Таиланде, серебряный медалист Центральноазиатских игр в Душанбе. Серебряный призёр заключительного 3-го квалификационного турнира в Карачи (Пакистан).
Участник Летних Олимпийских Игр по боксу 2004 в Афинах, Греция (до 81 кг).

Тренерская деятельность 
В 2009 году вошёл в тройку лучших тренеров Туркмении.

Национальные первенства

Примечания 

Боксёры Туркменистана
Чемпионы Туркменистана по боксу
Боксёры по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Мастера спорта Туркменистана международного класса
Заслуженные тренеры Туркменистана
Спортивные функционеры Туркменистана